Undercut steht für:
 Undercut (Motorsport), eine Boxenstopp-Strategie
 Undercut, vormalige Bezeichnung für Uppercut, siehe Aufwärtshaken beim Boxen
 Undercut (Frisur), eine Frisur

Siehe auch: